È stata la prima edizione del torneo.

In finale Anna-Lena Friedsam e Monica Niculescu hanno sconfitto Angelina Gabueva e Anastasija Zacharova con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Greet Minnen /  Alison Van Uytvanck (primo turno, ritirate)
  Anna Blinkova /  Anna Danilina (quarti di finale)

  Anna-Lena Friedsam /  Monica Niculescu (Campionesse)
  Varvara Gračëva /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2021